Аве́йру ( []) — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета. Численность населения (2011 год) — 57 тыс. (город), 78 455 (муниципалитет). Город и муниципалитет входят в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Байшу-Вога. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Город является центром крупной городской агломерации Большое Авейру. Авейру — железнодорожный узел.

Расположение 
Город расположен в 220 км на север от столицы Португалии города Лиссабон и находится на берегу Атлантического океана, в 58 км к югу от Порту. Рядом с Авейру находится несколько курортов, таких как Кошта-Нова-ду-Праду.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Муртоза
 на северо-востоке — муниципалитет Албергария-а-Велья
 на востоке — муниципалитет Агеда
 на юго-востоке — муниципалитеты Вагуш, Ильяву
 на юге — муниципалитет Оливейра-ду-Байру
 на северо-западе — Атлантический океан

История 
Город впервые упоминается в 959 году под латинским названием Aviarium. Статус города с 1515 года. В XVI—XVIII веках городами владели герцоги Авейру — потомки инфанта Жорже.

Достопримечательности 
Через город протекает река Вога, которая перед океаном образует лагуну Авейру. Через город проходит сеть каналов, поэтому иногда город называют Португальской Венецией. Местные лодки имеют своеобразную форму. Раньше они использовались для перевозки соли и водорослей.

Одна из достопримечательностей Авейру — иезуитский монастырь XV века, в котором была похоронена дочь короля Афонсу V Жуана Португальская, умершая в 1490 году и канонизированная в 1673-м.

Рядом с Городским собором расположен музей города Авейру. В музее выставлены картины, скульптуры, предметы церковной жизни города и региона. Также в музее есть много экспонатов, рассказывающих о  (дочери короля Афонсу V). В музее есть залы, где проходят современные временные выставки.

В городе есть Художественный музей.

В городе находится государственный Университет Авейру, основанный в 1973 году.

Районы 
 Арадаш
 Касия
 Эйрол
 Эйшу
 Эжгейра
 Глория
 Нариш
 Носса-Сеньора-де-Фатима
 Оливейринья
 Рекейшу
 Сан-Бернарду
 Сан-Жасинту
 Санта-Жоана
 Вера-Круш

Население

Фотогалерея

Города-побратимы 
Авейру состоит в дружеских взаимоотношениях со следующими городами-побратимами:

Примечания

См. также 
 Авейру (округ)
 Муниципалитеты округа Авейру

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Авейру
Авейру (город)
Города Португалии